Tra le competizioni dello sci alpino disputate ai XII Giochi olimpici invernali di Innsbruck 1976 vi fu lo slalom gigante maschile.

La gara si tenne il 9 e 10 febbraio sul tracciato di Axamer Lizum e vide la vittoria dello svizzero Heini Hemmi (che si aggiudicò la medaglia d'oro), davanti al connazionale Ernst Good (medaglia d'argento), e allo svedese Ingemar Stenmark (medaglia di bronzo).

Risultati 

Legenda:
 DNS = non partito
 DNF = prova non completata
 DSQ = squalificato
 Pos. = posizione

1° manche: 
Data: 9 febbraio 1976
Pista: Axamer Lizum, Innsbruck
Partenza: 1 990 m s.l.m.
Arrivo: 1 540 m s.l.m.
Dislivello: 450 m
Lunghezza: 1 525 m
Porte: 63
Tracciatore:  Ernst Hinterseer

2° manche: 
Data: 10 febbraio 1976
Pista: Axamer Lizum, Innsbruck
Partenza: 2 035 m s.l.m.
Arrivo: 1 610 m s.l.m.
Dislivello: 425 m
Lunghezza: 1 200 m
Porte: 73
Tracciatore:  Peter Franzen

Collegamenti esterni

Slalom gigante maschile